

Patronyme 

 Andrzej Duda (né en 1972), président de la Pologne ;
 Antonella Lerca Duda (c.1990-), militante roumaine ;
 Elisabeth Duda (née en 1978-), actrice franco-polonaise ;
 Jan-Krzysztof Duda (né en 1998), joueur d'échecs polonais ;
 Lucas Duda (né en 1986), joueur de baseball américain ;
 Ondrej Duda (né en 1994), footballeur slovaque ;
 Oswald Duda (1869-1941), entomologiste ;
 Radu Duda (né en 1960), prince roumain ;
 Jarosław Duda (né en 1964), homme politique polonais.

Pseudonyme 

 Duda (1947-), José Francisco Leandro Filho, footballeur brésilien ;
 Duda (1974-), Carlos Eduardo Ventura, footballeur brésilien ;
 Duda (1980-), Sergio Paulo Barbosa Valente, footballeur portugais ;
 Duda (1995-), Maria Eduarda Francelino da Silva, footballeuse brésilienne ;

Toponyme 

 Río Duda, une rivière de Colombie

Autres 
 Une cornemuse traditionnelle en Hongrie